En métrologie, la justesse est l'aptitude d'un appareil de mesure à donner des résultats qui ne sont pas entachés d'erreur.

 En musique, la justesse est la précision de hauteur des sons produits par rapport à un système d'accord de référence.

 L'enquête Justesse est une enquête policière de l'Unité permanente anticorruption du Québec.